Dimitry Iosifovich Ivanovsky (9 de novembro de 1864 — 20 de abril de 1920) foi um biólogo russo-ucraniano que descobriu os vírus em 1892.

Ivanovsky estudava na Universidade de São Petersburgo em 1887, quando foi enviado para investigar uma doença que afetava o tabaco, tendo descrito-a como wildfire (em português "o fogo selvagem") — o mosaico-do-tabaco. Três anos mais tarde, pediram que olhasse uma outra doença de plantas do tabaco, desta vez na Crimeia. Descobriu que ambas as doenças foram causadas por um agente infinitamente microscópico capaz de penetrar filtros de porcelana, algo que as bactérias nunca poderiam fazer. Descreveu suas pesquisas em um artigo (1892) e em uma dissertação (1902).

Microbiologistas da Rússia
Biólogos da Rússia
Virologistas da Rússia